Oğuzlar (district), een district van de Turkse provincie Çorum
Oğuzlar (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing